Ma Tong (; ur. 2 marca 1994 w Tonghua) – chińska skoczkini narciarska. Złota medalistka chińskich igrzysk zimowych w skokach narciarskich z 2012 w rywalizacji indywidualnej i drużynowej. W czasie tych zawodów ustanowiła także kobiecy rekord skoczni K-90 wchodzącej w skład kompleksu skoczni narciarskich w Beidahu.

Skoki narciarskie zaczęła uprawiać w 2009. Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w 2011. W tym samym roku wystąpiła w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011 w Oslo, gdzie w konkursie indywidualnym kobiet zajęła 39. pozycję.

Dwukrotnie występowała w mistrzostwach świata juniorów. W 2011 w konkursie indywidualnym kobiet uplasowała się na 41. miejscu. W 2012 w Erzurum była 10. indywidualnie i 7. w rywalizacji drużynowej.

W styczniu 2011 jako pierwsza reprezentantka Chin w historii zdobyła punkty Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994